Lindsay Davenport e Corina Morariu erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato nel doppio.

Serena Williams e Venus Williams hanno battuto in finale Julie Halard-Decugis e Ai Sugiyama 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (semifinali)
 Assente
 Martina Hingis /  Mary Pierce (secondo turno)
 Julie Halard-Decugis /  Ai Sugiyama (finale)
 Anna Kurnikova /  Nataša Zvereva (semifinali)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (quarti di finale)
 Chanda Rubin /  Sandrine Testud (terzo turno)
 Serena Williams /  Venus Williams (Campionesse)

 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (secondo turno)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (secondo turno)
 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (secondo turno)
 Irina Spîrlea /  Caroline Vis (terzo turno)
 Kimberly Po /  Anne-Gaëlle Sidot (secondo turno)
 Anke Huber /  Barbara Schett (terzo turno)
 Laurence Courtois /  Elena Lichovceva (primo turno)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2000